Informador puede hacer referencia a:
 Un informante.
 Un periodista.
 Una fuente informativa, especialmente la que realiza una filtración.
 Un espía.

Además, puede hacer referencia a los siguientes medios de comunicación:
 El Informador, diario colombiano con sede en Santa Marta.
 El Informador, diario mexicano con sede en Guadalajara.
 El Informador, diario venezolano con sede en Barquisimeto.
 El Informador, noticiero venezolano de la cadena televisiva Venevisión.